Gianni Bertoncin – attore e doppiatore italiano
 Ilde Tobia Bertoncin – pittore, scultore, incisore e poeta italiano